Il doppio del torneo di tennis Singapore Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Anna Maria Fernández e Julie Richardson che hanno battuto in finale Sandy Collins e Sharon Walsh 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Sandy Collins /  Sharon Walsh (finale)
 Lea Antonoplis /  Barbara Gerken (semifinali)

 Anna Maria Fernández /  Julie Richardson (Campionesse)
 Louise Field /  Mercedes Paz (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Singapore Open 1986